Holenderskie Tourist Trophy 2007 – dziewiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 30 czerwca 2007 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2007
Holenderskie Tourist Trophy
2007 w Holandii